Tenisový turnaj ITF Sparta Prague Open 2010 se konal ve dnech 10. – 16. května v českém hlavním městě Praze venku na antukových dvorcích TK Sparty Praha. Turnaj patřil do kategorie ITF Women's Circuit 2010.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  'Lucie Hradecká (vítězka)'  Sandra Záhlavová (čtvrtfinále)
  Jelena Dokićová (čtvrtfinále)
  Maša Zecová Peškiričová (čtvrtfinále)
  Xenija Pervaková (semifinále)
  Darja Kustovová (2. kolo)
  Anna Florisová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk kvalifikace dvouhry 

WTA Prague Open
Ženský okruh ITF 2010
Tenis v Česku v roce 2010
Association Club Sparta Praha